Stati Uniti d'America
 Mill Creek – villaggio della Contea di Union, Illinois
 Mill Creek – città  della Contea di Johnston, Oklahoma
 Mill Creek – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Mill Creek – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Mill Creek – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Mill Creek – città della Contea di Randolph, Virginia Occidentale
 Mill Creek – città della Contea di Snohomish, Washington

Pagine correlate 
Millcreek